Horvátország
Podrebar falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
Podrebar falu Buzet községben, Isztria megyében